Оголиаб (также Агалиаб; Аголиав; ) — библейско-ветхозаветный персонаж, князь; мастер-творец времён Моисея, избранный Богом для помощи Веселеилу (Бецалелю) в постройке Скинии собрания и её утвари (; ).

Сын Ахисамаха из колена Данова.

Для Оголиаба еврейские комментаторы Торы приводили аналоги имени из финикийских надписей, в которых подобное имя имело значение божества.

Примечания

Ссылки 

Персонажи Пятикнижия